boorpaal
 schroefinjectiepaal
 schroefpiket